Малое Ибряйкино  — село в Похвистневском районе Самарской области, административный центр сельского поселения Малое Ибряйкино.

География 
Находится на расстоянии менее 1 километра на юго-восток от районного центра города Похвистнево.

История
Село было основано в 1754 году переселенцами из деревни Алманчино Турунской волости Чебоксарского уезда. Название дано по имени первопоселенца Ибряя Избекова (по крещении Борис Алексеев) из деревни Чурино Аринской волости Чебоксарского уезда.

Население 
Постоянное население составляло 893 человека (русские 35%, чуваши 53%) в 2002 году, 929 в 2010 году.

Известные уроженцы 
Афанасьев Сергей Викторович - инженер-конструктор 1й категории, родился в селе Малое Ибряйкино, молодость провел в соседней Башкирии, а свой карьерный путь начал в Санкт-Петербурге. Активный участник нескольких инженерных изысканий в области техники для нужд МО РФ. Не женат, детей нет.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района